Persiano – ciò che è pertinente alla Persia
 Persiano – appartenente al gruppo etnico dei persiani
 Persiano – lingua
 Persiano – razza felina

Altri progetti